Tine Logar je lahko:

 Tine Logar (1916 - 2002), jezikoslovec, narečjeslovec (dialektolog), univ. profesor, akademik
 Tine Logar (*1940), košarkar
 Tine Logar (*1953), knjižni urednik, založnik